Butte County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Butte County (Kalifornien)
 Butte County (Idaho)
 Butte County (South Dakota)
 Box Butte County